Chang Kai-chen e Chuang Chia-jung erano le detentrici del titolo, ma quest'anno hanno partecipato con partner differenti.

Chang ha fatto coppia con Hsieh Shu-ying, ma ha perso nel 1º turno contro Chen Yi e Varatchaya Wongteanchai, mentre Chuang con Ol'ga Govorcova, ha perso nei quarti di finale contro Karolína Plíšková e Kristýna Plíšková.

Il doppio del torneo di tennis OEC Taipei Ladies Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Chan Yung-jan e Zheng Jie che hanno battuto in finale Karolína Plíšková e Kristýna Plíšková 7–6(7–5), 5–7, [10–5].

Teste di serie

 Chan Yung-jan /  Zheng Jie (campionesse)
 Chuang Chia-jung /  Ol'ga Govorcova (quarti di finale)

 Hsieh Su-wei /  Zheng Saisai (quarti di finale) 
 Jill Craybas /  Tamarine Tanasugarn (semifinali)

Tabellone

Note 
 

OEC Taipei Ladies Open 2011